Козьминых — фамилия. Известные носители:
 Козьминых, Виктор Константинович (1888—1922) — штабс-капитан, участник белого движения, начальник контрразведывательного отделения IV Оренбургского армейского корпуса и отряда атамана А. И. Дутова.
 Козьминых, Иван Кириллович (1881—после 1941) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, приват-доцент Императорского Петроградского университета (1914—1917), профессор Саратовского университета (1917—1931).